Ita steht für:
 Eta, heutige Aussprache des griechischen Buchstabens η
 Ita (Vorname) – nicht zu finden unter Ida (Vorname)
 Ita (Prinzessin), altägyptische Königstochter der 12. Dynastie
 Titularbistum Ita der römisch-katholischen Kirche
 Johann Heinrich Jta (Schreibvariante; um 1850–1915), österreichischer Hutfabrikant

ita steht für:
 Italienische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache aus dem romanischen Zweig der indogermanischen Sprachen

ITA steht für:
 Informationstechnischer Assistent, ein IT-Beruf
 Informationstechnologie für die Automobilindustrie, ein Wirtschaftsverband der internationalen Automobilindustrie
 Ingenieur-Technischer Außenhandel, eine Waffenhandelsfirma der NVA der DDR
 Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien
 Institut für Technologie und Arbeit, arbeits- und wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut in Kaiserslautern
 Interkulturelle Theologische Akademie in Bad Liebenzell
 Internationaal Theater Amsterdam
 International Tunneling Association, siehe International Tunneling and Underground Space Association
 Israelitische Taubstummenanstalt

Geografie:
 Italien (Länderkürzel nach ISO 3166)

Luft- und Raumfahrt:
 (1735) ITA, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Institut für Luft- und Raumfahrttechnik in Brasilien
 ITA Airways, staatliche italienische Fluggesellschaft

Sport:
 Intercollegiate Tennis Association
 International Track Association

Abkürzung